Gotlands läns landsting var ett historiskt landsting mellan 1863 och 1970. Sedan 1971 har Gotlands län endast en kommun och därmed inget landsting. Gotlands kommun, numera Region Gotland, ansvarar sedan dess för de frågor som normalt handläggs av landstingen, numera regionerna.

Historik
Gotlands läns landsting inrättades, liksom övriga landsting i Sverige år 1863. Vid kommunreformen 1971 lades Gotlands samtliga kommuner och även landstinget samman till en enda enhetskommun, Gotlands kommun.

Politik

Mandatfördelning i valen 1910–1966

Historiska svenska landsting
Historiska indelningar i Gotlands län
Organisationer bildade 1863
Organisationer upplösta 1971